Diego de Alvear puede referirse a los siguientes hombres:

 Diego de Alvear y Ponce de León (1749-1830), militar y político español.
 Diego de Alvear, político argentino, nieto del anterior.
 Diego de Alvear, localidad del departamento General López, en la provincia de Santa Fe (Argentina).